ELA-1 (сокр. от  — букв. Пусковой комплекс для Ариан 1), также известен как ELV  (сокр. от  — букв. Пусковой комплекс для Веги), SLV  (сокр. от  — букв. Пусковой комплекс для Веги) или ZLV (сокр. от ), так же ранее известный как CECLES (сокр. от  — букв. Европейская конференция по созданию ракет-носителей и космических аппаратов) — стартовый комплекс, расположенный на космодроме Куру (Гвианский космический центр), что расположен на побережье Атлантического океана, на полосе, приблизительно, длиной 60 км и шириной 20 км между городками Куру () и Синнамари, в 50 км от административного центра департамента Гвиана Кайенны.

Один из трёх (наряду с ELA-2 и ELS) используемых комплексов по состоянию на 2013 год. Использовался Европейским космическим агентством (ЕКА) и Национальным центром космических исследований Франции (CNES)для запуска ракета носителей Европа-2, Ариан-1,Ариан-2 и Ариан-3 в период с 1971 по 1989 год, а в 2012 году был переоборудован для запуска ракеты-носителя Вега. Состоянием на конец 2013 году со стартовой площадки ELA-1 было произведено 28 пусков, из них 5 были неудачными.

История космодрома

История запусков

Текущее состояние космодрома

См. также 

 Куру (космодром)
 Список космических запусков
 Ариан-1
 Ариан-2

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Здания и сооружения Французской Гвианы
1971 год в науке
Космонавтика Франции
Космонавтика Европы
Стартовые комплексы